Robert Wright (1752–1826) – amerykański polityk
 Robert H. Wright (1906–1985) – amerykański fizykochemik
 Robert Wright (ur. 1957) – amerykański dziennikarz